Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Florida:

 USS Florida (1850) – piroscafo a pale varato nel 1850 e radiato nel 1867
 USS Florida (1869) – pirofregata varata nel 1864 come USS Wampanoag, rinominata nel 1869 e radiata nel 1885
 USS Florida (BM-9) – monitore della classe Arkansas, varato nel 1901 e radiato nel 1922
 USS Florida (BB-30) – nave da battaglia della classe Florida, varata nel 1910 e radiata nel 1932
 USS Florida (SSGN-728) – sottomarino lanciamissili balistici della classe Ohio, varato nel 1981 e ancora in servizio attivo